Krummgraben ist ein Gewässername:

 Krummgraben (Arrabach), rechter Zufluss des Arrabachs (zum Lentersheimer Mühlbach, zur Wörnitz) nach Obermögersheim, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Krummgraben (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Loisach bei Bichl) im Gemeindegebiet von Bichl, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Krummbach
 Krummengraben